Prockia är ett släkte av videväxter. Prockia ingår i familjen videväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Videväxter
Prockia